Такмичење у дисцицлини скијашког трчања спринт појединачно за жене на Зимским олимпијским играма 2014. у Сочију, одржаno je 11. фебруара 2014. на комплексу за скијашко трчање и биатлон Лаура у Красној Пољани, Краснодарском крај 60 км удаљеној од Сочија у Русији.

Титулу је бранила трострука олимпијска победница из Ванкувера Норвежанка Марит Бјерген.

Систем такмичења 
Такмичење у појединачном спринту за жене почиње квалификацијама у којима све скијашице стартују сваких 15 секунди на стази од 1,2 км. Најбољих 30 се квалификује за четвртфинале у којем се трчи у пет група са по шест такмичарки. У полуфинале иду по две прволасиране из сваке групе и две по резултату. У полуфиналу се трчи у две групе, а по два прволасиране у групи и два по резултату иду у финале. Све фазе се одржавају истог дана.

Спринт се трчи наизменично са оба стила трчања. На Олимпијским играма у Сочију трчи се слободним стилом.

Земље учеснице 
Учествовало је 67 такмичарки из 31 земље.

Сатница такмичења

Резултати 
За четвртфинале се пласирало 30 такмичарки (КВ)

Квалификације

Четвртфинале

Четвртфинале 1

Четвртфинале 2

Четвртфинале 3

Четвртфинале 4

Четвртфинале 5

Полуфинале

Полуфинале 1

Полуфинале 2

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Скијашко трчање на званичном сајту ЗОИ 2014 у Сочију.  

Скијашко трчање на Зимским олимпијским играма 2014.